Sobel:
 Dava Sobel
 Henry Sobel
 Herbert M. Sobel
 Filtro Sobel
 Sobel (Serra Leoa)

Desambiguação